Васи́лий Тру́шкин:
 Трушкин, Василий Михайлович (род. 1958) — советский и российский художник, педагог, предприниматель.
 Трушкин, Василий Прокопьевич (1921—1996) — советский и российский литературовед, критик, писатель и библиофил, преподаватель.
 Трушкин, Василий Фёдорович (1915—1981) — Герой Советского Союза.